Chiesa dei Santi Ermagora e Fortunato – chiesa ad Albes, frazione di Bressanone
 Chiesa dei Santi Ermagora e Fortunato – chiesa a Venezia, nota anche come Chiesa di San Marcuola

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Ermacora e Fortunato